Сен-Севе-Кальвадос:

 Сен-Севе-Кальвадос — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Сен-Севе-Кальвадос — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.